Алексе́й Генна́дьевич Нестере́нко (, Москва) — российский актёр театра и кино. Окончил ВТУ им. Б. В. Щукина (курс М. Б. Борисова). Срочную службу проходил в Академическом ансамбле песни и пляски МВД. С 2006 года по 2020 год актёр Театра Романа Виктюка.

Биография 
Родился 20 февраля 1984 года в Москве. С 6 лет обучался хореографии в Центре детского народного творчества «Калинка», а с 1999 года учился в Детском музыкальном театре юного актёра и параллельно работал в МХТ им. Чехова.

По окончании 11 классов школы с углублённым изучением музыки и хореографии поступил в Театральный институт им. Щукина, учился на курсе М. Б. Борисова. Ещё до окончания учёбы, в 2002—2005 гг. параллельно работал в Театре им. Е. Вахтангова. В 2005 году окончил институт.

Срочную службу проходил в Академическом ансамбле песни и пляски МВД в качестве артиста балета. По окончании срока службы с 2006 года актёр работает в Театре Романа Виктюка.

Творчество

Театральные работы

МХТ им. Чехова 
 «Сон в летнюю ночь» 
 «Венецианский антиквар» — Труффальдино (реж. Н. Шейко)<ref
></ref>

Театр им. Е. Вахтангова 
 «Царская охота» — поручик Мартынов (реж.-пост. В. Иванов)
 «За двумя зайцами» —  (реж. А. Горбань)

Дипломные 
 «Саломея» — Иоканаан (реж. А. Золотухин)
 «Принцесса Грёза» — Бертран (реж. И. Шведенко-Пахомова)
 «Доходное место» — чиновник Любимов (реж. М. Б. Борисов)<ref
></ref>
 «Вечер пластики» (реж. профессор А. Щукин)

Театр Романа Виктюка 
 «Служанки» — Мадам (реж. Р. Виктюк)
 «Саломея» — Свидетель на суде, Воин (реж. Р. Виктюк)

A|CH театр 
 «CARMEN» — Тореадор (реж. Анжелика Холина)<ref
></ref>

Фильмография 
 «Главные роли» (2002, телесериал) — Ильгиз
 «Казус Кукоцкого» (2005, телесериал) — Пётр
 «Нас не догонишь» (2007) — Уэйн
 «Галина» (2008) — Буряце (7 и 8 серии)
 «Вкус граната» (2011, телесериал) — Максуд
 «Цыганское счастье» (2013, телесериал) — Ян
 «Принцесса с севера» (2015, сериал) — Максуд
 «За первого встречного» (2020) — Карим
 «Капитан Голливуд» (2020) - Исмаил

См. также 
Театр Романа Виктюка
A|CH театр

Примечания

Ссылки